Спазмолитик,  (греч. spasmos спазм, судорога + lysis освобождение, избавление) — препарат, или лекарственные травы, понижающие тонус и двигательную активность гладких мышц, подавляющие мышечный спазм.

По механизму действия спазмолитики делят на миотропные (снижают тонус гладкомышечных органов путем прямого влияния на биохимические процессы в гладкомышечных клетках) и нейротропные (оказывают спазмолитический эффект путем нарушения передачи нервных импульсов в вегетативных ганглиях или в области окончаний вегетативных нервов, стимулирующих гладкие мышцы).

В зависимости от направленности действия спазмолитиков, могут предотвращаться боли связанные со спазмами мускулатуры брюшной полости, наблюдается улучшение вентиляции легких при бронхоспазме, снижение АД при локальном ангиоспазме.

Спазм гладкой мышцы 
Один тип спазмолитиков, используемых для расслабления гладких мышц, особенно в трубчатых органах желудочно-кишечного тракта. Эффект для предотвращения спазмов желудка, кишечника и мочевого пузыря. Как дицикломин, так и гиосциамин являются спазмолитиками в связи с их антихолинергическим действием. Оба эти лекарства имеют общие побочные эффекты и могут ухудшить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

См. также 
 Миорелаксанты

Примечания

Литература 
 
 

Миология
Средства, влияющие на нервно-мышечную передачу
Желудочно-кишечные средства
Сердечно-сосудистые средства
Бронхиальная астма